Дрожь может означать:
 Дрожь — частое судорожное сокращение мышц, или тремор (от холода, при нервном возбуждении и т. п.).
 Дрожь — вибрация, частые колебания или повторяющееся сотрясение.

Названия:
 Дрожь (фильм, 1982) () — фильм ужасов, джалло, Италия, 1982 год. Режиссёр — Дарио Ардженто.
 Дрожь (фильм, 1992)
 Дрожь (фильм, 1994)
 Дрожь (фильм, 2008) ()
 Дрожь (роман, 2009)

См. также 
 Дрожь земли (значения)
 Дрожание